Prince of Wales může být:

 Princ z Walesu – tradiční titul následníka trůnu ve Spojeném království
 HMS Prince of Wales (53) – britská bitevní loď sloužící za druhé světové války
 HMS Prince of Wales (R09) – britská letadlová loď ve službě od roku 2019
 Prince of Wales Trophy – hokejové ocenění v americké Národní hokejové lize